Glengarry bezeichnet
 eine schottische Mütze, siehe Glengarry Bonnet
 einen Ort in Neuseeland, siehe Glengarry (Neuseeland)
 eine Ortschaft in Tasmanien, siehe Glengarry (Tasmanien)
Stormont, Dundas and Glengarry United Counties, ein County in Kanada
Glengarry Glen Ross, US-amerikanischer Film von 1992